Fidel Altamirano Conteras (n. Taretan - f. Uruapan del Progreso) Fue un afrodescendiente de origen michoacano, se desempeñó como alambiquero en la Hacienda de Patuan y posteriormente se trasladó con toda su familia al municipio de Uruapan donde se consolido como el mejor alambiquero de la región en la fábrica de vinos La Charanda ubicada en el barrio de San Miguel en dicha localidad.

Reseña biográfica 
Fidel Altamirano Contreras afrodescendiente oriundo de la localidad de Taretan junto con su hermano Crescencio trabajaron en la destiladora ubicada en la Hacienda de Patuan donde aprendieron el oficio, posteriormente se trasladó a la fábrica de aguardiente de Eduardo Chávez Alba, en el barrio de San Miguel, en Uruapan donde se consolida como el mejor alambiquero de la zona; su maestría en la elaboración del destilado dio a la marca Charanda preeminencia y marcó un antecedente para la denominación de origen de los aguardientes producidos con caña de altura.

Véase también 
 Charanda

Enlaces externos 
 El Heraldo de San Luis de Potosí: Charanda bebida típica de México. San Luis de Potosí - México, 23 de octubre de 2017
 NTCD - Noticias: Descubre la Bebida Tradicional de Michoacán. México, 23 de septiembre de 2016 

Michoacanos
Artesanos de México
Afromexicanos
Fallecidos en Uruapan del Progreso